Tryo puede referirse a:

Tryo (banda chilena): grupo de música chileno de rock progresivo y música contemporánea.
Tryo (banda francesa): grupo de música francés de reggae y ska.